Einwald ist der Name folgender Orte:

 Einwald (Gemeinde Pilsbach), Ortschaft von Pilsbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Einwald (Gemarkung), Gemarkung im Landkreis Kelheim, Bayern

Einwald ist der Familienname folgender Personen:

 August Einwald (1846–1933), deutscher Afrikareisender
 Carl Joseph Einwald (1669–1753), österreichisch-mährischer Komponist und Organist
 Fritz Einwald (1907–1967), deutscher Politiker (FDP/DVP)
 Paul Einwald, Bischof von Kurland